Great Easton – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Great Easton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)